Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 2005 war das 51. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 4. bis zum 8. Mai 2005 in Cervera statt. Es war die siebte Cadre-71/2-Europameisterschaft in Spanien.

Geschichte 
Zum vierten Mal in Folge sicherte sich Patrick Niessen den EM-Titel im Cadre 71/2. Im Finale besiegte er den Spanier Esteve Mata, der sich durch drei Qualifikationsrunden gekämpft hatte, knapp mit 250:242 in sechs Aufnahmen. Der Tscheche Marek Faus holte als Dritter für sein Land die erste Medaille im Cadre 71/2. Dritter wurde auch der Spanier Rafael Garcia. Ludger Havlik konnte sich als einziger Deutscher für die Endrunde qualifizieren und wurde Sechster.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Vor-Vor-Qualifikation, eine Vor-Qualifikation und eine Haupt-Qualifikation mit 47 Akteuren, wovon sich sieben Spieler für das Hauptturnier qualifizieren konnten. Der Titelverteidiger war für die Endrunde gesetzt. Hier wurden zwei Gruppen à 4 Spieler gebildet. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Partiedistanz betrug 150 Punkte in der Vor-Qualifikation, 200 Punkte in der Qualifikation und 250 Punkte im Hauptturnier.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Qualifikation

Vor-Vor-Qualifikation

Vor-Qualifikation

Haupt-Qualifikation

Endrunde

KO-Phase

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 2005
Billardturnier in Spanien
Sportveranstaltung in Aragonien
Cervera de la Cañada
Sport (Provinz Saragossa)